Marie-Christine de Bourbon-Siciles (1806-1878), reine et régente d'Espagne, mère d'Isabelle II.
 Marie-Christine d'Espagne (1833-1902), épouse en 1860 Sébastien de Bourbon.
Marie-Christine d'Autriche (1858-1929), reine et régente d'Espagne, mère d'Alphonse XIII.
Marie-Christine d'Espagne (1911-1996), fille cadette d'Alphonse XIII d'Espagne et de Victoire-Eugénie de Battenberg, comtesse Marone.